Appanoose Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Appanoose Township (Illinois)
 Appanoose Township (Kansas)